Němeček, v ženské podobě Němečková, je české příjmení:

 Antonín Němeček – více různých osobností
 Bohumil Němeček – více různých osobností
 František Němeček – více různých osobností
 Jan Němeček – více různých osobností
 Jaroslav Němeček (* 1944) – český malíř a grafik
 Jiří Němeček – více různých osobností
 Josef Němeček – více různých osobností
 Karel Němeček (1933–1993) – český fotbalista
 Ludvík Němeček – český houslista
 Matěj Němeček (1981–2009) – český výtvarník, ilustrátor a autor komiksů
 Michal Němeček – více různých osobností
 Milan Němeček (* 1935) – český grafik
 Ondřej Němeček (* 1998) – český florbalista a reprezentant
 Petr Němeček (* 1969) – český hokejový útočník
 Svatopluk Němeček (* 1972) – český lékař a politik ČSSD
 Tomáš Němeček (* 1973) – český novinář
 Václav Němeček – více různých osobností
 Vít Němeček (* 1962) – český lékař a politik
 Zdeněk Němeček – více různých osobností

 v ženské podobě
 Elvíra Němečková – česká tanečnice, manželka Jiřího Němečka staršího (1925–1991)
 Elvíra Němečková mladší – česká teoretička tanečního umění a pedagožka, dcera předchozí (* 1970)
 Irma Němečková (1913–2013) – česká lékařka
 Kornelie Němečková (* 1932) – česká výtvarnice a ilustrátorka
 Kristýna Němečková (* 1989) – česká tanečnice, sólistka baletu Národního divadla v Praze, nositelka ceny Thálie
 Věra Němečková (* 1950) – česká historička a archivářka

Podobná jména 
 Němčík
 Němec (příjmení)
 Němečky

Česká příjmení